An’yō-ji (安養寺) steht für eine Reihe von Tempeln in Japan, hier eine Auswahl:
 An’yō-ji (Matsumoto), Präfektur Nagano
 An’yō-ji (Fuchū), Präfektur Tōkyō 
 An’yō-ji (Ishiyama-Nango) in Ōtsu, Präfektur Shiga
 An’yō-ji (Kyōto Higashiyama), Kyōto
 An’yō-ji (Kurashiki), Präfektur Okayama